W Polsce
 Milejewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Milejewo
 Milejewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite
 Milejewo – gmina
 Milejewo – dawna gromada